Ausiedlung ist der Name folgender Orte:
 Ausiedlung (Gemeinde Kottingbrunn), Ortsteil von Kottingbrunn, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Ausiedlung (Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing), Ortsteil von Zeiselmauer-Wolfpassing, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Au-Siedlung (Gemeinde Kirchberg-Thening), Ortsteil von Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich